A1 – autostrada austriaca Vienna-Salisburgo 292 Km
 A1 – autostrada belga Bruxelles-Anversa al (confine Olandese) 69,697 Km
 A1 – autostrada della Bosnia ed Erzegovina, da Sarajevo a Kakanj 
 A1 – autostrada britannica Londra-Newcastle upon Tyne
 A1 – autostrada croata Zagabria-Ravča 
 A1 – autostrada francese Parigi-Lilla 214 Km
 A1 – autostrada italiana Milano-Napoli 759,6 Km
 A1 – autostrada lussemburghese Lussemburgo-Wasserbillig  36,203 Km
 A1 –  Rijksweg olandese Amsterdam-Enschede  157 Km
 A1 – autostrada polacca Danzica-Gorzyczki
 A1 – autostrada slovena, da Capodistria al confine austriaco presso Šentilj
 A1 – Autoroute del Norde  ( Portugal)  (Lisbona) – (Porto) 301 Km
 A1 – autostrada svizzera da Ginevra (confine francese) a St. Margrethen (confine austriaco)
 A1 – autostrada tedesca Heiligenhafen-Saarbrücken